

Geografia

Verratti – frazione di Casoli in provincia di Chieti

Persone
Ciro Verratti (1907-1971) – schermidore italiano
Marco Verratti (1992) – calciatore italiano
Susanna Creperio Verratti – giornalista italiana